Курська державна картинна галерея імені О. О. Дейнеки () — художня галерея в місті Курськ (Росія). Колекція галереї налічує 8448 творів російського і західноєвропейського мистецтва XVI—XX ст., серед яких живопис, скульптура, графіка, декоративно-ужиткове і народне мистецтво.

Збірка європейського живопису включає картини Д. Тьєполо, Ф. Бароччі, І. Кленгеля. Серед творів російського мистецтва роботи В. Тропініна, І. Левітана, Ф. Рокотова, В. Боровиковського, І. Крамського, В. Полєнова, А. Куїнджі.

Великий інтерес викликає значне зібрання творів О. О. Дейнеки, який народився в Курську. Галерея також збирає твори інших художників, які пов'язані з Курськом (В. Шварц, К. Трутовський, Ю. Чепцов, К. Істомін та ін.), твори сучасних курських художників, займається придбанням предметів народного мистецтва (ткацтво, вишивка, народний костюм, кожлянська іграшка).

Історія 
Курська державна картинна галерея заснована в 1935 році, а 12 вересня 1935 року відкрита для публічного відвідування. Попередниками галереї були Відділ мистецтва губернського краєзнавчого музею і Музей мистецтв, який працював з перервами з 1919 по 1925 рік. Початок формування колекції галереї пов'язаний з діяльністю першого її керівника художника Петра Костянтиновича Ліхіна (1879—1967). Ядро колекції склали близько 200 картин, переданих з Курського краєзнавчого музею.

Перша назва — Курська обласна картинна галерея ім. К. Іванова; у 1936—1941 та 1943—1969 роках — Курська обласна картинна галерея; з 1969 року (після смерті О. О. Дейнеки 12 червня 1969 року) — Курська обласна картинна галерея імені О. О. Дейнеки.

Спочатку картинна галерея розміщувалася в Сергієво-Казанському кафедральному соборі (вул. Горького, 27). У 1946 році галерея була переміщена в купецький особняк рубежу XIX—XX століть (вул. Советська, 3 — колишній будинок Пузанова). 1980 року галерея отримала виставкову залу за адресою: вул. Радищева, 85 (прибудова до сучасного житлового будинку), перша експозиція відкрилася 1981 року.

Колекція музею 
Загальна кількість одиниць зберігання галереї — 8448, у тому числі:
 живопис — 1464;
 графіка — 4174;
 скульптура — 237;
 театрально-декораційне мистецтво — 19;
 декоративно-ужиткове мистецтво — 2443.

Західноєвропейська колекція 
Склалася головним чином в перші роки роботи галереї. Містить твори майстрів Італії, Фландрії, Голландії, Франції, Іспанії, Німеччини, Австрії, Англії та інших європейських шкіл XVI—XIX ст., у тому числі роботи таких майстрів, як Д. Тьєполо, Ф. Бароччі, Л. Бекі, Г. де Крейр, Ф. Франкен, К. Брейдель, Я. Вікторс, Ф. Нолетті, Л. Фош'є, Ж. Ранк, Ш. Лебрен, П. Сюблейра, Е. Віже-Лебрен, Ш. Лакруа, І. Зеекатц, І. Кленгель, Х. де Рібера й ін.

Розділ графіки 
Представлений переважно гравюрами XVI—XIX століть.

Відділ Стародавньої Русі 
Має у своєму розпорядженні ікони XVI—XIX століть.

Російське мистецтво XVIII — 1-ї половини XIX століття 
Даний розділ зборів представлений творами Ф. Рокотова, В. Боровиковського, М. Теребеньова, В. Тропініна, О. Іванова, П. Федотова. Поряд з жанром портрета представлені також побутовий живопис середини століття та мистецтво академічного напрямку (Ф. Бруні, О. Бейдеман, Ф. Бронников).

Російське мистецтво 2-ї половини XIX століття 
Ця частина колекції включає картини Л. Лагоріо, М. Петрова, О. Саврасова, І. Шишкіна, І. Крамського, П. Джогіна, М. Клодта, А. Куїнджі, І. Рєпіна, Ф. Васильєва, В. Сурикова, В. Полєнова, В. Маковського, І. Творожнікова, К. Лемоха, А. Шильдера.

Російське мистецтво на рубежі XIX—XX століть 
Містить твори І. Левітана, К. Коровіна, А. Архипова, М. Нестерова, Л. Пастернака, В. Борисова-Мусатова, Б. Кустодієва, М. Добужинського, О. Бенуа, З. Серебрякової, Р. Фалька, І. Машкова, Ф. Константинова, А. Моргунова.

Відділ радянського мистецтва 
Включає твори І. Грабаря, К. Петрова-Водкіна, С. Герасимова, О. Осмьоркіна, О. Купріна, О. Самохвалова, О. Русакова, М. В. Томського, В. Перельмана, Ф. Шурпінова, Ю. Піменова, П. Никонова, Н. Нестерової та ін. Колекція робіт О. О. Дейнеки, якій присвячена спеціальна зала, налічує понад 1000 одиниць зберігання: монументальний і станковий живопис, журнальна, станкова та книжкова графіка, скульптура і порцелянова пластика дозволяють скласти досить повне уявлення про творчість цього видатного радянського художника загалом.

Філії 
Курська державна картинна галерея ім. О. О. Дейнеки має 2 філії в районах Курської області.
 Музей В'ячеслава Михайловича Кликова (селище ім. Леніна, Совєтський район)
 Будинок-музей Юхима Михайловича Чепцова (смт Медвенка, Медвенський район)

Галерея

Посилання 
 Офіційний сайт музею  
 Курская государственная картинная галерея имени А. А. Дейнеки / Музеи России  
 Курская государственная картинная галерея имени А. А. Дейнеки / Художественные музеи и картинные галереи России (WEB-Archive) 
 Курская областная картинная галерея / Малая Курская энциклопедия

Примітки 

Художні музеї Росії
Музеї, засновані 1935
Культура Курська
засновані в СРСР 1935